Paulusmühle ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Paulusmühle (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth
 Paulusmühle (Röhrnbach), Ortsteil des Marktes Röhrnbach, Landkreis Freyung-Grafenau
 Paulusmühle (Waldershof), Ortsteil der Stadt Waldershof, Landkreis Tirschenreuth

 Paulusmühle (Obervolkach), Mühle in Obervolkach, Landkreis Kitzingen, siehe auch Gründleinsmühle

Siehe auch:
 Paulsmühle